

Geografia

Austria 
 Winden – frazione di Melk, città nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Winden am See – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)

Germania

Comuni 
 Winden – comune nel circondario di Germersheim (Renania-Palatinato)
 Winden – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Winden im Elztal – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Ex comuni e frazioni 
 Winden – ex comune ora frazione di Altmannstein, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Winden – frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Winden – ex comune ora frazione di Kreuzau, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Winden – frazione di Sinzheim, comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Winden – ex comune ora frazione di Weilrod, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Winden am Aign – frazione di Reichertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)